

Geografia 

 Lech – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz
 Lech – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby 
 Andrzej Lech – polski piłkarz ręczny
 Czesław Lech – polski porucznik
 Georges Lech – francuski piłkarz
 Grzegorz Lech – polski piłkarz
 Jacek Lech – polski piosenkarz
 Jarosław Lech – polski siatkarz
 Joanna Lech – polska poetka
 Lesław Lech – polski polityk
 Małgorzata Lech – polska siatkarka
 Piotr Lech – polski piłkarz
 Piotr Witold Lech – polski pisarz
 Tomasz Lech – polski kulturysta
 Wiesława Lech – polska gimnastyczka
 Władysław Lech – polski profesor
 Włodzimierz Lech – polski oficer
 Zbigniew Lech
 Lech – książę czeski
 Lech – legendarny władca Polski, protoplasta Polaków, według Kroniki Wielkopolskiej brat Czecha i Rusa.
 Lech II – postać legendarna; według Długosza syn Kraka, według Kadłubka pogromca Smoka Wawelskiego

Inne 
 Lech – imię męskie
 Lech – marka polskiego motocykla
 „Lech” – poznański tygodnik ilustrowany
 „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” – codzienne pismo polityczne wydawane w Gnieźnie
 Lech – marka piwa warzonego w Poznaniu
 Lech – sterowiec
 Lech – kolejka górska w budowie w Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie
 Lech – waluta
 „Lech” – holownik Polskiej Marynarki Wojennej
 ORP „Lech” – okręt ratowniczy
 Lech Poznań
 Lech Rypin
 Lech TV
 Lech Zielona Góra (obecnie Lechia Zielona Góra)

Zobacz też 
 Lechowie herbu Dołęga